Managua je hlavním městem Nikaraguy.

Managua může být i:

Geografie:
 Managua (jezero), také známé jako Xolotlán
 Managua (departement) 
 Managua International Airport, hlavní letiště poblíž města Managua
 Quepos Managua Airport, letiště v Kostarice

Další:
 América Managua, nikaragujský fotbalový tým
 Viva Managua Movement, nikaragujská politická organizace
 Managua (film), film z roku 1996